Соревнования по дзюдо среди мужчин в категории до 60 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 6 августа во втором зале «Арены Кариока». В соревнованиях приняли участие 35 спортсменов из 35 стран.

Олимпийским чемпионом 2012 года в данной дисциплине являлся россиянин Арсен Галстян, который с конца 2014 года стал выступать в более тяжёлой весовой категории и, следовательно, не смог защитить свой титул.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Посев 
Посев спортсменов осуществляется согласно олимпийскому квалификационному рейтингу IJF.

<ol start="1">
  Ким Вон Джин
  Орхан Сафаров
  Елдос Сметов
  Наохиса Такато

<ol start="5">
  Диёрбек Урозбоев
  Амиран Папинашвили
  Фелипе Китадай
  Бекир Озлю

Соревнование

Предварительные встречи 
Соревнования по дзюдо проводятся по системе с выбыванием. В утешительный турнир попадают спортсмены, проигравшие полуфиналистам соревнований.

Секция 1

Секция 2

Утешительный турнир 

Примечание: по правилам Олимпийского турнира по дзюдо разыгрываются два комплекта бронзовых медалей. При этом два человека попадают в матч за 3-е место из полуфинальных схваток, а ещё два отбираются из утешительного раунда среди проигравших в четвертьфинале,.

Финал

Ссылки 
 Дзюдо  на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир  на сайте judobase.org